U-Boot peut faire référence à :
 Unterseeboot, sous-marin allemand des deux guerres mondiales ;

 Das U-Boot, le nom d'un système d'amorçage libre, utilisé majoritairement dans les systèmes embarqués et les architectures RISC, mais pouvant fonctionner sur tout type d'architecture.